Club Sportif La Sagesse puede referirse a:

 Club Sportif La Sagesse (baloncesto), club de baloncesto libanés
 Club Sportif La Sagesse (fútbol), club de fútbol libanés